Uta Abeová (* 14. července 2000 Kóbe) je japonská zápasnice – judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala ve 5 letech po vzoru staršího bratra Hifumiho v rodném Kóbe. Připravuje se na střední škole Šukugawa Gakuin pod vedením trenéra Macumota (松本純一郎). V japonské ženské reprezentaci se pohybuje od roku 2017 v pololehké váze do 52 kg.

Vítězství na turnajích 
 2017 – 2x světový pohár (Düsseldorf, Kano Cup)
 2018 – 2x světový pohár (Paříž, Chöch chot)

Výsledky

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Uty Abeové na judoinside.com
 Výsledky a novinky Uty Abeové na judobase.org

Japonské olympijské vítězky v judu
Stříbrní olympijští medailisté v judu
Japonští stříbrní olympijští medailisté
Mistryně světa v judu
Olympijští vítězové z LOH 2020
Narození v roce 2000
Narození 14. července
Žijící lidé
Ženy